Der Begriff Parochialkirche bezeichnet 
 die Mutter- oder Hauptkirche einer Pfarrgemeinde, siehe Pfarrkirche

Darüber hinaus ist Parochialkirche der Name
 der Parochialkirche in Berlin, siehe Parochialkirche (Berlin)